Drebber steht für:
 Drebber, Gemeinde im Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Drebber (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

Drebber ist der Familienname folgender Personen:
 Johann von Drebber († 1647), Kanzler des letzten Harburger Herzogs Wilhelm August
 Moritz von Drebber (1892–1968), deutscher Generalmajor im Zweiten Weltkrieg